Hazarmavé é o terceiro dos treze filhos de Joctã, que era filho de Eber; filho de Sem na Tábua das Nações em  e  na Bíblia. Esta "Tábua das Nações" é uma lista de supostos fundadores de etnias vizinhas, ou "nações".

Hazarmavé, também escrito Hazarmaueth, significa “morada da morte" (de acordo com o Dicionário Bíblico Hitchcock) e é composto de duas partes, em Hebreu: Hazar Hazar / ("habitação" ou "corte") e maveth / mawet  que significa "morte" (Existem sistemas alternativos para transliterar hebraico em letras latinas).

Os estudiosos das línguas semíticas têm relacionado o nome à antiga região de Hadramaute na moderna nação árabe do sul do Iêmen. No entanto, a etimologia da Hadramaute pode existir desde o período greco-romano.

Árvore genealógica baseada em Gênesis

Ligações externas

Bibliografia 
 
 

Bíblia